Gado bovino 
Vaca sagrada
Peixe-vaca
Cow and Chicken - uma das personagens da animação "A Vaca e o Frango"

Pessoas
Joselito Vaca

Localidades

Vaca Diéz

Ilha da Vaca

Key Vaca
Ou ainda:
Vacas (município)
Rio Las Vacas

Desambiguação